Кикин:

 Кикины — русский дворянский род.

 Кикин, Александр Васильевич (ум. 1718) — вельможа петровского времени, построивший Кикины палаты.
 Кикин, Алексей Иванович (1803—1852) — московский профессор зоотомии.
 Кикин, Анатолий Михайлович (1940—2012) — советский футболист, российский тренер.
 Кикин, Андрей Викторович (1898—1963) — скульптор-монументалист, график, художник-иллюстратор.
 Кикин, Иннокентий Арсеньевич (1878—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Кикин, Пётр Андреевич (1775—1834) — статс-секретарь русского императора.
 Кикин, Сергей Валерианович (род. 1975) — российский хоккеист, вратарь сборной России по сурдохоккею.

 Кикина, Анна Юрьевна (род. 1984) — российский космонавт-испытатель.